Счастливый конец:

 Счастливый конец (телесериал)
 Счастливый конец (фильм, 1969)
 Счастливый конец (фильм, 2010)

См. также 
 Хэппи-энд